parapet – detal architektoniczny, poziome wykończenie ściany pod oknem
 parapet (fortyfikacje) – fragment fortyfikacji obronnych
 Parapet (serial animowany) – polski serial animowany